La Primera Divisió Catalana fou un torneig organitzat per la Federació Catalana de Futbol durant vint temporades, entre els anys 1991 i 2011, essent la cinquena categoria a nivell estatal, per sota de la Tercera Divisió, i la primera categoria a nivell nacional, per sobre de la Preferent Territorial.

Història 
La Primera Divisió Catalana neix a la temporada 1991-1992 amb l'objectiu d'establir una categoria pont entre la competitivitat de la Tercera Divisió i l'amateurisme de la Regional Preferent. Es forma amb clubs d'aquestes dues divisions fins a completar un únic grup de 18 equips: els tres darrers classificats del grup 5è de la Tercera Divisió, el perdedor de l'eliminatòria entre els subcampions dels dos grups de la Regional Preferent, i els catorze equips situats entre el tercer i el novè lloc de cadascun d'aquests dos grups. A la següent temporada (1992-1993) la categoria s'amplia a 20 equips, xifra que es mantindria fins a la desaparició del torneig el 2011.

Per defecte pujaven 3 equips a Tercera Divisió i en baixaven 3 més a Regional Preferent. Això no obstant, el nombre definitiu variava en funció dels ascensos i descensos no compensats respecte a la Segona B.

Campions

Palmarès 
2 títols
 UE Cornellà (2002-2003, 2007-2008)
 FC Santboià (1994-1995, 2003-2004)

1 títol
 UE Olot (2010-2011)
 FC Vilafranca (2009-2010)
 FC Benavent (2008-2009)
 UD Cassà (2006-2007)
 CD Blanes (2005-2006)
 AE Prat (2004-2005)
 EC Granollers (2001-2002)
 CE Manresa (2000-2001)
 UE Sant Andreu (1999-2000)
 Girona FC (1998-1999)
 CF Balaguer (1997-1998)
 UA Horta (1996-1997)
 UE Badaloní (1995-1996)
 CF Gavà (1993-1994)
 UE Sants (1992-1993)
 FC Palafrugell (1991-1992)

Classificacions finals

Temporada 2010-2011 

El Vic UE neix el 14 de juny de 2010 de la fusió de la UE Vic i la UE Aiguafreda i va ocupar la plaça d'aquest darrer.

Última temporada de la competició. Els tres primers equips ascendeixen a Tercera divisió, els dos últims descendeixen a la nova Segona Catalana. Els altres passen a formar part dels grups de la nova Primera Catalana.

Temporada 2009-2010

Temporada 2008-2009

Temporada 2007-2008 

El CA Roda de Barà va renunciar a la Primera División Catalana, a la Territorial Preferent, i a la Primera Territorial.

A final de temporada el CF Badalona B desapareix per motius econòmics.

Temporada 2006-2007 

A final de temporada la UE Caprabo es desvincula del CE Europa i és absorbit pel AE Josep Maria Gené.

Temporada 2005-2006

Temporada 2004-2005

Temporada 2003-2004 

Al final de temporada el CE L'Hospitalet Atlètic és absorbit pel UD Marianao Poblet (Territorial Preferent - G2) que ocupa la seva plaça.

Temporada 2002-2003

Temporada 2001-2002

Temporada 2000-2001 

A final de temporada el CD Boomerang, conegut abans com a CD El Corte Inglés, és absorbit pel CD Montcada.

Temporada 1999-2000

Temporada 1998-1999

Temporada 1997-1998

Temporada 1996-1997

Temporada 1995-1996

Temporada 1994-1995

Temporada 1993-1994 

A final de temporada el CF Joventut de Mollerussa renuncia a jugar a la Primera Catalana, Territorial Preferent, Primera Territorial i Segunda Territorial.

Temporada 1992-1993

Temporada 1991-1992

Classificació històrica

Notes i referències 

Competicions futbolístiques de lliga a Catalunya